3-я бригада — название нескольких войсковых соединений в разных странах:

3-я бригада 
 3-я бригада 1-й пехотной дивизии — командир бригады: бригадный генерал Ш. О.Ж.Боннами де Бельфонтен (Шарль-Август Бонами) — (взят в плен в Бородинском сражении 7 сентября 1812 года).
 3-я сербская пролетарская ударная бригада

Пехотные бригады 
 3-я гвардейская пехотная бригада (3.Garde Infanterie Brigade), щтаб — Берлин.
 3-я гвардейская бригада (Хорватия)
3-я стрелковая бригада во время Великой Отечественной войны существовала в четырёх различных формированиях:
 3-я стрелковая бригада Северо-Западного фронта — сформирована до 1939 года, уничтожена в сентябре-октябре 1941 года на Моонзундском архипелаге
 3-я стрелковая бригада Карельского фронта — сформирована в мае 1942 года, в сентябре 1942 года переформирована в 32-ю лыжную бригаду
 3-я стрелковая бригада Ленинградского фронта — сформирована в июле 1942 года на базе 3-го полка морской пехоты, в августе 1942 года переименована в 50-ю стрелковую бригаду
 3-я стрелковая бригада Закавказского фронта — сформирована в июле 1942 года, в октябре 1942 года переименована в 157-ю стрелковую бригаду
Кроме того, во время Великой Отечественной войны существовала 3-я бригада морской пехоты Балтийского флота, она же с января 1945 года 3-я морская стрелковая бригада, с февраля 1945 года 3-я горнострелковая бригада

Бригады морской пехоты 
 3-я бригада морской пехоты Балтийского флота

Бригады специального назначения 
 3-я бригада специального назначения — подразделение Королевской морской пехоты Великобритании.
 3-я отдельная гвардейская Варшавско-Берлинская Краснознамённая, ордена Суворова бригада специального назначения

Понтонно-мостовые бригады 
 3-я понтонно-мостовая бригада

Кавалерийские бригады 
 3-я бригада кавалерийского запаса
 
 3-я бригада лёгкой кавалерии (Франция)
 3-я Отдельная кавалерийская бригада

Артиллерийские бригады 
 3-я миномётная бригада
 3-я гренадерская артиллерийская бригада
 3-я гвардейская лёгкая артиллерийская бригада

Танковые бригады 
 3-я гвардейская танковая бригада
 3-я танковая бригада
 3-я бронетанковая бригада 4-й пехотной дивизии
 3-я отдельная танковая бригада (Украина)

Механизированные и моторизованные бригады 
 3-я гвардейская механизированная бригада
 3-я отдельная механизированная бригада (1-го формирования)
 3-я механизированная бригада
 3-я отдельная гвардейская мотострелковая Горловская ордена Республики бригада

Прочее 
 3-я гвардейская моторизованная инженерная бригада
 3-я отдельная бригада войск ВЧК (Туркестанский фронт Гражданской войны в России)
 3-я бригада Армии Людовой имени генерала Юзефа Бема
 3-я Греческая горная бригада
 3-я сапёрная бригада

Примечания